El nombre de Alonso Manrique puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Alonso Manrique (1471-1538). Eclesiástico español que llegó a ser cardenal, inquisidor general y arzobispo de Sevilla.
 Alonso Manrique de Lara y Silva (1672-1737). Aristócrata español y primer duque del Arco.